«Арена Львов» () — футбольный стадион в городе Львов (Украина), открывшийся 29 октября 2011 года. Стадион принимал матчи чемпионата Европы по футболу 2012 года.

История

Название 
Ещё на этапе конструирования основным рабочим вариантом названия рассматривали «Лемберг» (, немецкое название города), однако это предложение вскоре отклонили. В июне 2010 года городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что у города есть несколько предложений от ведущих международных компаний, которые примут участие в аукционе на право названия нового стадиона Львова: «Дадим ли мы своё название или продадим право названия — этот вопрос остаётся открытым. У нас есть ещё год, чтоб определиться». После заявления Садового один из депутатов фракции БЮТ (тогда она имела треть голосов в Львовском облсовете) предложил назвать стадион именем Степана Бандеры. В декабре Садовый объявил о выборе названия «Арена Львов».

Описание проекта 
Проект предусматривал строительство стадиона 5-го поколения, одного из самых современных в Европе. Разработчиком проекта стадиона выступило «Конструкторское бюро Альберта Виммера», которое проектировало стадионы для проведения финальной части чемпионата Европы по футболу 2008 в Австрии, а также строило стадион в Варшаве к Евро-2012. Вместе с австрийцами над стадионом работала львовская фирма «Арника». Генеральный подрядчик — «Альтком» (Донецк).

Вместимость стадиона — 34 915 мест, из которых примерно 425 мест — для почётных гостей в VIP-зоне на третьем уровне (ресторан), 168 мест в зоне 14-ти скайбоксов (скайбокс вмещает 12 чел.) плюс президентский номер на 24 места на четвёртом уровне. Так же под «пандусом» расположено Фан-кафе на 400 мест. Всего львовский стадион имеет четыре этажа, первый из которых предназначен для подземного паркинга, два другие — для двухъярусных трибун, VIP-сектора и других вспомогательных помещений. Конструкция зрительских мест создаёт максимальный эффект присутствия зрителей на поле. Прекрасную видимость поля обеспечивает отсутствие «мёртвых» зон и современное освещение, обеспечивающее качественную фото- и видео-съёмку.

Запроектированный стадион соответствует всем функциональным требованиям УЕФА, в том числе требованиям к системам освещения, озвучивания, телекоммуникаций, безопасности и доступа. Стадион имеет два экрана — на северной и южной стороне. Центральный проход на стадионе оборудован таким образом, чтобы там можно было разместить заведения общественного питания. Одновременно с этим он является важным звеном в системе безопасности, так как позволяет быстро эвакуировать зрителей.

Для инвалидов предусмотрены специальные стоянки, а с северной стороны арены оборудована система пандусов. Подниматься на верхние секторы инвалиды смогут специальными лифтами. Также для людей с ограниченными возможностями предусмотрено несколько зон в секторах — по 50 мест, некоторые из которых в первых рядах. Все зрительские места находятся под навесом, часть которого прозрачная. Предусмотрен целый сектор для СМИ, который после окончания Евро-2012 переоборудован в обычный сектор для зрителей.

Возле стадиона выделено 6000 м² для парковки автомобилей теле- и радиокомпаний, а также 1593 парковочных места для обслуживающего персонала и VIP-гостей.

Стадион был открыт 15 ноября 2011 года товарищеским матчем, в котором сборная Украины победила Австрию со счётом 2:1.

Матчи чемпионата Европы 2012 
Время местное

Дисквалификация 
27 сентября 2013 года дисциплинарный комитет ФИФА принял решение о дисквалификации стадиона с 27 сентября и в течение всего периода проведения предварительного квалификационного отбора на ЧМ-2018 в России. Данное решение было принято на основании доклада FARE о использовании на матче фаеров.

Разрешение УЕФА из-за ситуации на востоке Украины 
15 мая 2014 стало известно, что из-за войны на востоке Украины международные футбольные матчи под эгидой УЕФА разрешено принимать только двум стадионам Украины — НСК «Олимпийский» в Киеве, и «Арене Львов» во Львове. 17 июля 2014 УЕФА позволила проводить еврокубковые матчи также в Одессе, Днепропетровске.. Но позже из-за отказа футбольного клуба «Копенгаген» ехать в Днепропетровск запретила проводить матчи в этом городе и предложила провести матч 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов Днепр — Копенгаген во Львове или в Киеве. «Днепр» выбрал Киев. Через некоторое время в Одессе снова запретили проводить матчи. «Арена Львов» стала местом проведения матчей чемпионата Украины и еврокубков для донецкого «Шахтера». Поединки под эгидой УЕФА не попадают под санкции ФИФА.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Арены Львов
 Сколько стоят украинские стадионы для Евро-2012?

Футбольные стадионы Львова
ФК «Карпаты» Львов